Montevideani – abitanti di Dipartimento di Montevideo
Montevideani – abitanti di Montevideo